Reuzenmier (fabeldier), een fabeldier
Reuzenmieren (Camponotus), een geslacht van mieren
Gewone reuzenmier, een mierensoort
Zwarte reuzenmier, een mierensoort